Colyton este un nume de localitate ce se poate referi la:

Colyton, Sydney
Colyton, Devon